Ува́ровская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы в юго-восточной части Тамбовской области (в границах Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, Кирсановского, Мучкапского, Ржаксинского, Уваровского и Умётского районов). Входит в состав Тамбовской митрополии.

История 
26 декабря 2012 года решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Уваровская епархия, выделенная из состава Тамбовской епархии с включением в состав новообразованной Тамбовской митрополии. Епархиальному архиерею Синод постановил иметь титул «Уваровский и Кирсановский».

Благочиния 
Епархия разделена на 8 церковных округов:
 Гавриловское благочиние
 Жердевское благочиние
 Инжавинское благочиние
 Кирсановское благочиние
 Мучкапское благочиние
 Ржаксинское благочиние
 Уваровское благочиние
 Уметское благочиние

Монастыри 
 Кирсановский Тихвинский монастырь (архиерейское подворье)
 Носовский Преображенский монастырь в посёлке Демьян Бедный (мужской, возрождающийся)
 Оржевский Александро-Невский монастырь (разрушен)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Уваровская епархия на сайте Патриархия.ru

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Уварово
Тамбовская митрополия
Появились в 2012 году в России
2012 год в Тамбовской области
2012 год в религии